Asteropsis lissoterga är en sjöstjärneart som först beskrevs av Benham 1911.  Asteropsis lissoterga ingår i släktet Asteropsis och familjen Asteropseidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
lissoterga